Stati Uniti d'America
 Topsfield – città della contea di Washington, Maine
 Topsfield – comune della contea di Essex, Massachusetts